Николай Браун: Браун, Николай Леопольдович (1902—1975) — советский поэт, писатель и переводчик.
 Браун, Николай Николаевич (род. 1938) — русский поэт и переводчик, публицист, общественный деятель. Секретарь Василия Шульгина.
 Браун, Николай Варфоломеевич (1925—1997) — воздушный стрелок-радист, гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.